Џон Бојега (; Лондон, 17. март 1992) енглески је глумац познат по улогама у филмовима Напад на блок и Звездани ратови — епизода VII: Буђење силе.

Филмографија 

|-
| 2011. || Напад на блок ||-{Attack the Block}- || Мозиз||номинација - Награда Емпајер за најбољег новајлију
|-
| 2011. || Ништавна срца ||-{Junkhearts}- || Џамал||
|-
| 2013. || Пола жутог сунца ||-{Half of a Yellow Sun}- || Угву||
|-
| 2014. || Царски снови ||-{Imperial Dreams}- || Бамби||
|-
| 2015. || Звездани ратови — епизода VII: Буђење силе ||-{Star Wars: The Force Awakens}- || Фин||
|-
| 2016. || Круг ||-{The Circle}- || Тај||
|-
| 2017. || Звездани ратови — епизода VIII: Последњи џедаји ||-{Star Wars: The Last Jedi}- || Фин||
|-
|2019.|| Звездани ратови — епизода IX: Успон Скајвокера ||-{Star Wars: The Rise of Skywalker}-||Фин||
|- bgcolor="#e6e6fa" align="center"
|colspan=5| Улоге у ТВ серијама
|-
|2011.|| Попут људи||-{Becoming Human}-||Дени Кертис||4 епизоде
|-
|2011.|| Ред и закон: Уједињено Краљевство||-{Law & Order: UK}-||Џамал Кларксон||епизода: -{Survivor's Guilt}-
|-
|2012.|| Моје убиство ||-{My Murder}-||Шакил Таунсенд||ТВ филм
|-
|2013.|| Кит ||-{The Whale}-||Вилијам Бонд||ТВ филм
|-
|2014.|| 24||-{24: Live Another Day}-||Крис Танер||4 епизоде
|-
|2015.|| Уживо суботом увече||-{Saturday Night Live}-||глуми себе||епизода: Метју Маконахеј/Адел
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1992.
Енглески глумци
Добитници награде БАФТА
Добитници награде Златни глобус
Глумци у Ратовима звезда